Tadeusz Rogalski ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Rogalski (Mediziner) (1881–1957), polnischer Mediziner und Hochschullehrer 
 Tadeusz Rogalski (Boxer) (1912–1986), polnischer Boxer
 Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918–1998), polnischer Anthropologe und Hochschullehrer